Павел Рыбак:
* Рыбак, Павел Александрович (род. 1983) — белорусский футболист.
 Рыбак, Павел (род. 1967) — польский футболист.

Примечания